UMD - universal media disc – Rodzaj dysku stworzonego przez firmę Sony
 UMD - uniwersytet w Maryland